FIFA World — условно-бесплатный симулятор футбола от студии EA Canada, который создается специально для игроков из Стран СНГ и Бразилии.

14 июня 2015 года официальные сервера были отключены.

Описание 
Мэтт Билби, вице-президент компании EA Sports, говорит, что для них очень важен бразильский и российский рынки в отношении не только серии игр FIFA, но и всех спортивных проектов Electronics Arts. «Мы рады, что получили возможность работать над условно-бесплатным эксклюзивным PC-проектом FIFA World для Бразилии и стран СНГ. Для нас это станет незабываемым опытом»,- добавил Мэтт. Однако своё обещание Метт нарушил и 20 мая 2014 данная игра стала доступна и для всего остального мира.

FIFA World бесплатная версия FIFA для игроков и поклонников футбола. В основе новой игры лежит FIFA Ultimate Team, самый популярный игровой режим в EA SPORTS FIFA, отражающий недавние реальные достижения лучших футболистов мира. В режиме Ultimate Team поклонники футбола могут создавать команды своей мечты, играть именно в такой футбол, какой им по душе, и практически «на лету» перестраивать свой состав в зависимости от текущей формы их кумиров в мире реального футбола.

Новый движок 
Первоначально FIFA World работала на старом игровом движке FIFA 10, поэтому "геймплей" сильно отличался от платных изданий FIFA 13 и FIFA 14. На выставке Gamescom 2014 была анонсирована обновлённая версия FIFA WORLD на движке FIFA 14 Impact Engine.На деле же это оказался обрубок между FIFA 13 и FIFA 14 c сейтингом и управлением FIFA 11

Ключевые особенности 
 Более 700 официально лицензированных футбольных клубов из более, чем 30 существующих лиг
 Наличие режима Ultimate Team
 Различные виды управления
 Огромный трансферный рынок игроков со всего мира

Режимы игры 
FIFA WORLD , была удивительным аналогом FIFA ONLINE , по той простой причине  , что тут были бесплатные классические онлайн и офлайн режимы как Ultimate Team и Сезоны.

Сезоны онлайн 
Сезоны онлайн - это игровой режим , в котором вы берете команду и ведете к первому дивизиону , играя против игроков по всему миру по онлайну .

Ultimate Team 
Ultimate Team  — это игровой режим, в котором вы сможете взять в свою команду любого игрока из разных лиг и эпох. Также вам предстоит расставлять игроков в составе таким образом, чтобы ваша команда выдавала максимум своих возможностей. Настоящая тренерская работа!

Комментаторы 
Каждый новый сезон игра принимает комментаторов из новой главной версии FIFA. В игре имеются комментаторы для  10 стран доступными на 10 языках , а именно :
 Английский язык : Мартин Тайлер и Алан Смит
 Бразильский (португальский): Тьягу Леиферт и Каио Риберу
 Французский язык : Эрве Мату и Франк Созе
 Немецкий язык : Франк Бушман и Манни Бройкман
 Итальянский язык : Пьерлуиджи Пардо и Стефано Нава
 Польский язык : Дариуш Сзпэковский и Włodzimierz Сзаранович
 Русский язык : Юрий Розанов и Василий Соловьев
 Испанский язык: Маноло Лама и Пако Гонсалес
 Мексиканский (испанский) язык: Фернандо Паломо, Марио Кемпес и Сиро Прокуна

Закрытие игры 
15 апреля 2015 года было официально объявлено, что FIFA World будет закрыта.[1], разработка прекращена в связи с отсутствием импульса для коммерческой прибыли, а 14 июля сервера были выключены как и для всего остального Free-to-Play EA , а именно : Battlefield Heroes , Battlefield Play4Free и Need for Speed World.

Но ещё на протяжении 9 дней сервера FIFA World были доступны для игры с остальными игроками,с перебоями,но матчи запускались. Изменения в составах команд не сохранялись и все играли своими "командами мечты".

Примечания 

Симуляторы футбола
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver